Койково — топоним:
 Койково — село в общине Кратово Республики Македония;
 Койково — село в Дубоссарском районе непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.